Эквифокальная гиперповерхность (или гиперповерхность Дюпена) — гиперповерхность в пространственной форме, у которой значение главных кривизн и их кратности одинаковы во всех точках.

Примеры 
 Сферы являются эквифокальными.
 Граница -окрестности геодезического подпространства.

Свойства 

Эквидистанта эквифокальной гиперповерхности эквифокальна.

Литература

Дифференциальная геометрия и топология